Ложкинский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Ложкинский сельсовет — в Целинном районе Алтайского края.
 Ложкинский сельсовет — в Тоншаевском районе Нижегородской области.